Província do Norte (Bahrein)
Província do Norte (Sri Lanka)
Província do Norte (Zâmbia)
Província do Norte (Papua-Nova Guiné)

Ver também 
Norte (subdivisão de país) para ver outros tipos.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos